Матс Кристоффер Олссон (; 30 июня 1995, Норрчёпинг, Швеция) — шведский футболист, полузащитник клуба «Андерлехт», выступающий на правах аренды за «Мидтьюлланн» и сборной Швеции.

Клубная карьера 

Начал карьеру в «Слейпнере». В возрасте 13 лет приглашался на просмотр в английский «Челси», но в итоге перешёл в «Норрчёпинг». В шестнадцатилетнем возрасте к нему проявляли интерес нидерландский «Аякс», итальянский «Ювентус» и «Гётеборг». В 2011 году подписал контракт с английским «Арсеналом». Сумма трансфера составила 200 тыс. фунтов. В 2013 году Олссон участвовал в предсезонном турне по Азии. 25 сентября в матче Кубка Лиги против «Вест Бромвич Альбион» вышел на замену в конце встречи вместо Исаака Хейдена и реализовал пенальти в послематчевой серии.

Летом 2014 года для получения игровой практики перешёл на правах аренды в датский «Мидтьюлланн». 12 сентября в матче против «Оденсе» дебютировал в Суперлиге, заменив во втором тайме Пионе Систо. В конце декабря «Мидтьюлланн» выкупил контракт Олссона у «Арсенала». 8 ноября 2015 года в поединке против «Эсбьерга» забил свой первый гол за клуб.

В начале 2017 года Олссон вернулся на родину, подписав контракт с клубом АИК. 2 апреля в матче против «Хеккена» дебютировал в чемпионате. 13 августа в поединке против «АФК Эскильстуна» Кристоффер свой первый гол за АИК.

В начале 2019 года перешёл в российский «Краснодар». Сумма трансфера составила 4,9 млн евро. Дебютировал 14 февраля в поединке Лиги Европы против немецкого «Байера 04».

15 сентября 2019 года в домашнем матче против «Крыльев Советов» отметился первым голом за клуб (4:2). По итогам сезона 2019/2020 «Краснодар» завоевал бронзовые медали.

Карьера в сборной 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Швеции Кристофер выиграл молодёжный чемпионат Европы в Чехии. На турнире он был запасным и на поле так и не вышел. В 2017 году в составе молодёжной сборной Швеции Олссон принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матче против команды Англии, Польши и Словакии. 8 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Кот-д’Ивуара Олссон дебютировал за сборную Швеции.

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 35 матчей / 0 голов; 18 побед, 6 ничьих, 11 поражений.

Участие в турнирах 

Итого: 288 матчей, 16 голов, 34 голевых передачи.

Достижения 

 «Мидтьюлланн»
 Чемпионат Дании: 2014/2015

 «АИК»
 Чемпион Швеции: 2018

 Сборная Швеции (до 21)
 Молодёжный чемпионат Европы: 2015

Примечания

Ссылки 
 Malmö FF profile
 SvFF profile 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Андерлехт»